Anri Okamoto (1994-), mannequin et actrice japonaise
 Ayako Okamoto (1951-), golfeuse japonaise
 Hayato Okamoto (1995-), coureur cycliste japonais
 Hideya Okamoto (1987-), footballeur japonais
 Hisataka Okamoto (1933-), footballeur japonais
 Kidō Okamoto (1872-1939), écrivain japonais
 Kihachi Okamoto (1923-2005), réalisateur japonais
 Kiichi Okamoto (1888-1930), peintre et illustrateur japonais
 Kōzō Okamoto (1947-), terroriste japonais
 Kumiko Okamoto (1965-), joueuse de tennis japonaise
 Lynn Okamoto, mangaka japonais
 Mariko Okamoto (1951-), joueuse de volley-ball japonaise
 Masahiro Okamoto (1983-), footballeur japonais
 Mayo Okamoto (1974-), chanteuse japonaise
Nadya Okamoto (1998-), militante sociale américaine
 Seiko Okamoto (1978-), joueuse de tennis japonaise
 Shuki Okamoto (1807-1862), peintre japonais
 Tarō Okamoto (1911-1996), artiste japonais
 Tetsuo Okamoto (1932-2007), nageur brésilien
 Utako Okamoto (1918-2016), médecin et scientifique japonaise
 Yasuaki Okamoto (1988-), footballeur japonais
 Yoriko Okamoto (1971-), taekwondoïste japonais
 Yoshiki Okamoto (1961-), créateur de jeux vidéo japonais